Bonola ist der Familienname folgender Personen:

 Bárbara Bonola (* 1987), mexikanische Profi-Triathletin
 Patricia Jacomella-Bonola (* 1952), Schweizer Malerin, Grafikerin und Installationskünstlerin
 Roberto Bonola (1874–1911), italienischer Mathematiker